Браун, Магнус фон (1878—1972) — немецкий политик, министр продовольствия Веймарской республики с 1 июня 1932 по 28 января 1933.
 Браун, Магнус фон (1919—2003) —  немецко-американский инженер-химик, конструктор ракетной техники, бизнесмен, младший брат Вернера фон Брауна и сын предыдущего.